

Сига — річка в Удмуртії, ліва притока Воєбижа
 Сига — річка в Удмуртії, ліва притока Пизепа
 Сига — присілок, Юкаменський район, Удмуртія
 Сига — мікрорайон міста Глазова

Див. також 
 Верх-Сига
 Сига-1
 Сига-2
 Сига-3